Die Europastraße 38 (E 38) führt von Hluchiw in der Ukraine über Woronesch, Saratow, Oral und Qysylorda nach Schymkent in Kasachstan. In Russland entspricht die Strecke zwischen Kursk und Saratow der A 144, in Kasachstan zwischen Oral und Schymkent der M 32. Die E 38 ist ein Teil des 50.000 Kilometer langen Europastraßen-Netzwerks, welches sich durch Europa, Zentral- und Kleinasien erstreckt.

Verlauf 

Europastraße
Europastraße in der Ukraine
Europastraße in Russland
Europastraße in Kasachstan
Straße in der Oblast Kursk
Straße in der Oblast Woronesch
Straße in der Oblast Saratow
Europastrasse 038
Europastrasse 038